Sterrenburg (Dordrecht), stadswijk in Dordrecht
 Sterrenburg (Utrecht), voormalig bolwerk, straatnaam en huis in Utrecht